Косицыно — название населённых пунктов:

Россия 
 Косицыно — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Косицыно — село в Новооскольском районе Белгородской области.